La Roche steht für:

 La Roche (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Haus La Roche, burgundische Adelsfamilie
 Roche Holding, Schweizer Pharmazieunternehmen
 Bank La Roche & Co, Schweizer Privatbank

La Roche ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Belgien:
 La Roche-en-Ardenne, Gemeinde im Distrikt Marche-en-Famenne, Provinz Luxemburg

in Deutschland:
 Uffhofener La Roche, Weinbergslage in Rheinhessen

in Dominica:
 La Roche (Dominica), Gemeinde im Parish Saint Patrick

in Frankreich:
 La Roche-Bernard, Gemeinde im Département Morbihan
 La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 La Roche-Blanche (Loire-Atlantique), Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 La Roche-Canillac, Gemeinde im Département Corrèze
 La Roche-Chalais, Gemeinde im Département Dordogne
 La Roche-Clermault, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 La Roche-de-Glun, Gemeinde im Département Drôme
 La Roche-de-Rame, Gemeinde im Département Hautes-Alpes 
 La Roche-Derrien, Gemeinde im Département Côtes-d’Armor
 La Roche-des-Arnauds, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Roche-en-Brenil, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 La Roche-Guyon, Gemeinde im Département Val-d’Oise
 La Roche-l’Abeille, Gemeinde im Département Haute-Vienne
 La Roche-Mabile, Gemeinde im Département Orne
 La Roche-Maurice, Gemeinde im Département Finistère
 La Roche-Morey, Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Roche-Noire, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 La Roche-Posay, Gemeinde im Département Vienne
 La Roche-Rigault, Gemeinde im Département Vienne
 La Roche-sur-Foron, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 La Roche-sur-Grane, Gemeinde im Département Drôme
 La Roche-sur-le-Buis, Gemeinde im Département Drôme
 La Roche-sur-Yon, Gemeinde im Département Vendée
 La Roche-Vanneau, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 La Roche-Vineuse, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 La Roche-Guyon, Gemeinde im Département Val-d’Oise
 La Roche, Ort in der Gemeinde Moye, Département Haute-Savoie
 Arrondissement La Roche-sur-Yon im Département Vendée
 Château de la Roche, Burgruine bei Bellefosse, Département Bas-Rhin

in der Schweiz:
 La Roche FR, Gemeinde im Greyerzerland, Kanton Freiburg

Siehe auch:
 La Roche-Starkenfels
 de la Roche
 Delaroche
 Laroche